Бразильский этап FIA WTCC 2008 — дебютный этап сезона-2008, проведённый на Autódromo Internacional (рядом с Куритибой, Бразилия) в первый уик-энд марта 2008 года. Этап-2008 — 3-й этап WTCC в Бразилии.

Общая информация 
Упустивший на финише предыдущего сезона личный титул пилот SEAT Sport Иван Мюллер попытался в новом сезоне максимально учесть ошибки предыдущего года. Француз выиграл квалификацию; а затем, прикрываемый Рикардом Рюделлом, одержал победу в первой гонке. Во второй гонке уик-энда ему удалось прорваться с восьмого на пятое место, опередив одного из заводских пилотов BMW — бразильца Августо Фарфуса.

Прошлогодний чемпион — британец Энди Приоль — слабо провёл квалификацию, оказавшись лишь на двенадцатом месте на старте первой гонки. В заезде он отыграл семь позиций и финишировал пятым (позднее став четвёртым, когда машина Августо Фарфуса была исключена из протокола за технические нарушения). Во второй гонке британец пробился на второе место, уступив лишь чуть-чуть SEAT Габриэле Тарквини.

Третий призёр прошлого сезона — Джеймс Томпсон — пропускал два стартовых этапа сезона из-за технической неготовности своей команды, в межсезонье перешедшей с Alfa Romeo на Honda.

Ещё одна автомобильная марка чемпионата — Chevrolet — крайне слабо провела стартовый этап сезона: после пятого и восьмого мест в квалификации её пилоты в двух гонках ни разу не смогли попасть в очковую зону (Роберт Хафф, при этом, дважды сошёл).

В зачёте незаводских пилотов бразильский этап наилучшим образом сложился для пилота Wiechers-Sport Оливира Тилеманса. В первой гонки голландец также попал в очковую группу абсолютного зачёта. Обладатель поула среди пилотов класса — бельгиец Пьер-Ив Корталь — в гонках смог добыть лишь два пятых места.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:30.195

Гонка 1 

Примечания:Хорди Жене и Пьер-Ив Корталь оштрафованы на 30 секунд.Августо Фарфус исключён из финишного протокола за технические нарушения.

Стартовое поле гонки 2 

Примечание: Никола Ларини, Ален Меню и Серхио Эрнандес отправлены в конец стартовой решётки за нарушение режима закрытого парка.

Гонка 2

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Бразилия
Моторные виды спорта
Март 2008 года
2008
События 2 марта